Ломба (порт. Lomba) — несколько районов (фрегезий) в Португалии.

 Ломба (Амаранте) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. 
 Ломба (Гондомар) — район в Португалии, входит в округ Порту. 
 Ломба (Лажеш-даш-Флореш) — фрегезия в Португалии, входит в округ Азорские острова. 
 Ломба (Сабугал) — район в Португалии, входит в округ Гуарда.

Фамилия
 Ломба, Марсело (род. 1986) — бразильский футболист, вратарь.